Алтар има више значења:

 Општина Алтар (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Алтар (Алтар, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику